Blackdoor Miracle – piąty album studyjny norweskiego zespołu black metalowego Ragnarok. Został wydany 24 marca 2004 roku nakładem Regain Records. Materiał został nagrany w Abbys Studio, w szwedzkim Pärlby.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Twórcy 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:
 Ørjan "Høest" Stedjeberg – wokal
 Øyvind "Rym" Trindborg – gitara
 John Thomas "Jontho" Bratland – perkusja
 Jerv Torfinnson – bas

 Tommy Tägtgren – nagranie, produkcja, inżynieria dźwięku
 Goran Finberg – mastering
 Jacek Wiśniewski – opracowanie graficzne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Ragnarok
Albumy muzyczne wydane w roku 2004
Albumy Regain Records